Przygody Tomka Sawyera – powieść Marka Twaina
 Przygody Tomka Sawyera – amerykański film z 1930 roku
 Przygody Tomka Sawyera – amerykański film z 1938 roku
 Przygody Tomka Sawyera – japoński serial animowany z 1980 roku

Zobacz też 
 Tomek Sawyer